Катеринівська сільська рада — назва окремих сільських рад в Української РСР та Україні.

 Катеринівська сільська рада — Дніпропетровська область, Покровський район
 Катеринівська сільська рада — Донецька область, Костянтинівський район
 Катеринівська сільська рада — Донецька область, Мар'їнський район
 Катеринівська сільська рада — Житомирська область, Бердичівський район
 Катеринівська сільська рада — Житомирська область, Володарсько-Волинський район
 Катеринівська сільська рада — Житомирська область, Ємільчинський район
 Катеринівська сільська рада — Миколаївська область, Веселинівський район
 Катеринівська сільська рада — Сумська область, Лебединський район
 Катеринівська сільська рада — Тернопільська область, Кременецький район
 Катеринівська сільська рада — Харківська область, Великобурлуцький район
 Катеринівська сільська рада — Харківська область, Лозівський район
 Катеринівська сільська рада — Харківська область, Сахновщинський район
 Катеринівська сільська рада — Херсонська область, Великолепетиський район
 Катеринівська сільська рада — Черкаська область, Кам'янський район